Персатуан Сепак бола Сурабая (), также известный как Персебая Сурабая () или Персебая () — индонезийский футбольный клуб Суперлиги Индонезии из города Сурабая (Восточная Ява). Домашние матчи проводит на стадионе «Гелора Бунг Томо», вмещающем 55 000 зрителей.

История 
18 июня 1927 года Пайо и М. Памоэджи основали клуб «Сурабаясе Индонезисе Вутбал Бонд» (), сокращённо СИВБ (), по аналогии с клубом «Сурабаясе Вутбал Бонд», существовавшим с 1910 года, в котором играли голландцы, жившие в Сурабае.

19 апреля 1930 года в Джокьякарте представители клубов СИВБ, БИВБ (ныне «Персиб Бандунг»), ВВВБ (ныне «Персис Соло»), ВИДж (ныне «Персия Джакарта»), ИВБМ (Магеланг), ППСМ (Мадиун) и ПСИМ (Джокьякарта) основали Футбольную ассоциацию Индонезии.

В 1943 году клуб был переименован в СИВБ Персебая, а в 1960 году стал именоваться «Персебая».

Дважды клуб принимал участие в Лиге чемпионов АФК: в 1998 году в отборочном раунде уступил с общим счётом 2:6 корейскому клубу «Ульсан Хёндэ», в 2005 году занял третье место в своей группе, опередив по разнице мячей вьетнамский «Биньдинь».

Текущий состав

Главные тренеры 
 2003—2005  Джексен Тьяго
 2006  Фредди Мули
 2006—2007  Жилдо Родригес
 2007  Ибну Грахан
 2007  Сухатман Имам
 2008—2009  Фредди Мули
 2009  Юрий Аркан
 2009  Аджи Сантосо
 2010  Руди Уильям Келтьес
 2011—2012  Аджи Сантосо
 2011—2012 / Дивалду Алвеш
 2012—2013  Мирослав Яну
 2013  Тони Хо
 2014—  Рахмад Дармаван

Достижения 
 Премьер-дивизион лиги Индонезии
 Чемпион (3): 1996/97, 2004, 2013
 Любительский чемпионат Индонезии (Персерикатан):
 Чемпион (6): 1941, 1950, 1951, 1952, 1978, 1988.

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 
 Профиль на сайте Суперлиги Индонезии 

Футбольные клубы Индонезии
Восточная Ява